Le terme Opération Épervier peut désigner :

 Au Cameroun, l'opération Épervier est une grande enquête judiciaire dans le cadre de la lutte anti-corruption.
 Au Tchad, l'opération Épervier est une opération militaire française.